Coutures ist der Name mehrerer Orte in Frankreich:

Coutures (Dordogne), Gemeinde im Département Dordogne
Coutures (Gironde), Gemeinde im Département Gironde
Coutures (Maine-et-Loire), ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Coutures (Moselle), Ortsteil der Gemeinde Château-Salins
Coutures (Tarn-et-Garonne), Gemeinde im Département Tarn-et-Garonne

Siehe auch:
Couture
La Couture